Solcza – wieś w Polsce
 Solcza (rzeka) – rzeka na Litwie